Confessions de foi calviniste peut désigner :
la Confession de foi calviniste de 1537, écrite à Genève par Calvin et Farel,
un ensemble de Confessions de foi chrétiennes réformées, confessions de foi propres aux Églises réformées, qui expriment les points essentiels de la foi chrétienne tels que ces Églises les comprennent.